A La Liga 1978-79-es szezonja volt a bajnokság negyvennyolcadik kiírása. A szezon 1978. szeptember 2-án kezdődött és 1979. június 2-án ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub tizenkilencedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1